Naselja u BiH:
 Rasovac (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje
 Rasovac (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla